Императоры Византийской империи из Македонской династии:
 Василий I Македонянин (, ; 811—886) — византийский император (с 867 года), основатель Македонской династии.
 Василий II Македонянин ( «Болгаробойца»; 958—1025) — византийский император из Македонской династии, сын императора Романа II, преемник Иоанна Цимисхия.